Балтийская таможня — одна из крупнейших российских таможен, входящая в Северо-Западное таможенное управление Федеральной таможенной службы. Основным регионом деятельности таможни является морской порт Санкт-Петербург. Ежегодно таможня перечисляет в Федеральный бюджет более 330 млрд рублей, что составляет 65 % от всех перечислений таможен Северо-Западного региона. В 2014 году штатная численность таможни составляла более 1300 человек. Здесь оформляется более 19 млн тонн груза, перевозимого морским и речным транспортом.

История 
Исторической точкой отсчёта начала деятельности Балтийской таможни стал приход в 1703 году в Санкт-Петербургский порт первого иностранного судна с солью и вином. Досмотр (таможенный досмотр) первого иностранного купеческого торгового морского судна, прибывшего в Санкт-Петербург из Голландии, состоялся 15 ноября 1703 года. Вот что писала об этом первая русская газета «Ведомости», изданная «…на Москве лета Господня 1703 декабря в 15 день»:
«В ноябре месяце пришел к Санкт-Петербургу корабль голландский с товары, с питьями и с солью, на котором был шкипер и несколько матросов. И тот корабль по повелению господина губернатора принят по обыкновению. И за приход подарено вышеупомянутому шкиперу за столом в дому его губернаторского пять сот золотых, а матросам кои с ним были по тридцати ефимков (15 рублей) коемуждо. И при этом сказано ему во обнадеживание другим, есть ли по том: другой корабль туда придет, и тому, кто на том корабле будет триста золотых».
 
Балтийская таможня была создана 19 июня 1992 года. Основная цель её учреждения — разделение функций пограничной и внутренней таможни. В зону её деятельности входят акватории, причалы и прилегающие воды морского порта Санкт-Петербурга, а также морские пункты пропуска: База Литке (Кронштадтский административный район Санкт-Петербурга), Василеостровский, Невский и Ленинградский.

16 октября 1992 года Балтийская таможня была зарегистрирована мэрией Санкт-Петербурга, 25 ноября открыты её счета в госбанке и с 1 января 1993 года таможня начала самостоятельно осуществлять таможенный контроль в закрепленной за ней зоне деятельности.

Базой для формирования Балтийской таможни стали подразделения Санкт-Петербургской таможни, осуществлявшие таможенный контроль на морском переходе. Уже через год после организации Балтийской таможни были сформированы 22 отдела и 4 самостоятельные службы.

Таможенные функции 
История Балтийской таможни связана с развитием Санкт-Петербурга не только как административного центра, но и как крупнейшего морского и речного порта. Балтийская таможня — сама по себе уникальна: являясь внутренней для города, она, в то же время — морская, пограничная. При таком сложившемся симбиозе огромное количество грузов проходит через неё транзитом и ещё большее — здесь растамаживается. Большие объёмы товарных партий — отличительная особенность оформляемых на Балтийской таможне грузов. Пересекаются и пограничные и внутренние таможенные функции.

Балтийская таможня — один из крупнейших в России сборщик таможенных платежей в федеральный бюджет. В регионе деятельности таможни зарегистрировано более 2000 участников ВЭД, которые активно осуществляют внешнеэкономическую деятельность. В настоящее время Балтийской таможней налажены деловые отношения с таможенными органами стран Евросоюза, осуществляется обмен информацией, связанной с предупреждением и пресечением таможенных правонарушений. Одной из самых актуальных задач, стоящих перед таможней, является борьба с контрабандой наркотиков.

Руководители Балтийской таможни 
 1992—1998 — полковник таможенной службы Белоногов Андрей Николаевич
 1998—2002 — генерал-майор таможенной службы Пучков Александр Михайлович
 2002—2002 — полковник таможенной службы Носов Сергей Анатольевич (ВрИО)
 2002—2002 — полковник таможенной службы Ящишин Сергей Тимофеевич (ИО)
 2002—2004 — генерал-майор таможенной службы Рыбкин Юрий Васильевич
 2004—2006 — генерал-майор таможенной службы Красуленко Иван Алексеевич
 2006—2006 — полковник таможенной службы Чебаев Александр Николаевич (ИО)
 2006—2007 — генерал-майор таможенной службы Чижиков Сергей Михайлович
 2007—2009 — полковник таможенной службы Туголуков Олег Владимирович
 2009—2010 — полковник таможенной службы Гринь Андрей Владимирович (ИО)
 2010—2014 — генерал-майор таможенной службы Чебаев Александр Николаевич
 2014 — 2016 — полковник таможенной службы Данченков Владимир Ильич
 2016 — по наст. время — генерал-майор таможенной службы Сенько Сергей Борисович

Литература 
 Таможенная служба Санкт-Петербурга. 1703—2003. Под ред. В. И. Вьюнова. — СПб.: Изд-во «Сатис», 2003.
 Таможня не только контролирующий орган. Личности Петербурга. // Транспортный комплекс. — № 3, 2000.

Ссылки 
 Балтийская таможня

Организации Санкт-Петербурга
Таможенные органы России
Таможни
Федеральные органы государственной власти по Санкт-Петербургу
Экономика Санкт-Петербурга